St. Mary’s Cathedral oder Saint Mary’s Cathedral steht für:

Kathedralen:
 St Mary’s Cathedral, Edinburgh der schottischen Episkopalkirche in Edinburgh, Schottland
 St. Mary’s Cathedral (Edinburgh) der römisch-katholischen Kirche in Edinburgh, Schottland
 St. Mary’s Cathedral (Tuam) in Tuam, Irland
 St. Mary’s Cathedral (Sandakan) in Sandakan, Malaysia
 St. Mary’s Cathedral (Perth) in Perth, Australien
 Saint Mary’s Cathedral (Sydney) in Sydney, Australien

im NRHP gelistete Objekte:

 St. Mary’s Cathedral (Galveston, Texas), NRHP-ID 73001964
 St. Mary’s Cathedral (Austin, Texas), NRHP-ID 73001981

Siehe auch:
 Liste von Marienkirchen